Дихотомическая переменная — математическая переменная, которая может принимать только два значения. Дихотомические переменные используются: в квантовой физике для описания элементарных частиц со спином ; в ядерной физике для описания изотопического спина; в квантовой радиофизике для описания энергетического спина двухуровневой молекулы.

Операторы Паули 

Стандартными линейными операторами, действующими на дихотомические переменные, являются операторы Паули: 

 

 

 

Линейные комбинации операторов Паули вместе с единичным оператором:

 

представляют все возможные эрмитовы линейные операторы для любой функции дихотомических переменных.

См. также 
 Матрицы Паули

Примечания 

Математические термины